Нью-Лондон:

 Нью-Лондон  портовый город на северо-восточном побережье США.
 Нью-Лондон — город в округе Кандийохай, штат Миннесота, США.
 Нью-Лондон — округ в США, расположен на юго-востоке штата Коннектикут.
 Нью-Лондон — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.